Friedrich Dettmann (1897-1970) – politico tedesco
 Henrik Dettmann (1958) – allenatore di pallacanestro finlandese
 Ludwig Dettmann (1865-1944) – pittore tedesco
 Marcel Dettmann (1977) – disc jockey tedesco
 Tim Dettmann (1982) – giocatore di badminton tedesco
 Udo Dettmann (1955) – artista tedesco